Погорелка — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена в 21 км от южной границы Пскова и деревни Черёха.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района